Federico Corner  (prima metà del XIV secolo – 1382), imprenditore, politico e diplomatico
Federico Corner (1531-1590), cardinale
Federico Corner (1579-1653), cardinale
Federico Corner (1638-1724), politico e diplomatico